Гожув-Слёнский:

 Гожув-Слёнский — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Олесненский повят.
 Гожув-Слёнский — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Олесненский повят, Опольское воеводство.